Зеваки — топоним в России.

 Зеваки — опустевшая деревня в Усвятском районе Псковской области, входит (с 2015 года) в состав сельского поселения «Усвятская волость».
 Зеваки (Смоленская область) — бывшая деревня в Коханском сельсовете Смоленской области, на реке Шуице
 Зеваки (Киров) — бывшая деревня, вошедшая в состав города Киров

Примечания